Messenius kan syfta på:

Johannes Messenius, historiker, dramaturg, universitetslärare (cirka 1579-1636) 
Arnold Johan Messenius, den föregåendes son, rikshistoriograf (1608-1651)
Arnold Messenius, den föregåendes son, politisk förbrytare (1629-1651)

Släkter